Елизабет фон Валдек () може да се отнася за:

 Елизабет фон Валдек († 1371), дъщеря на граф Ото I фон Валдек († 1305), омъжена за граф Дитрих III фон Хонщайн-Клетенберг († 1330)
 Елизабет фон Валдек († 1385), дъщеря на граф Хайнрих IV фон Валдек († 1348), омъжена 1331 г. за граф Йохан II фон Насау-Хадамар († 1365)
 Елизабет фон Валдек († 1423), дъщеря на граф Хайнрих VI фон Валдек 'Железния' († 1397), омъжена за граф Херман III фон Еверщайн-Поле († 1393/1395) и за граф Ернст VII фон Глайхен-Тона († 1414/1415)
 Елизабет Млада фон Валдек († 1495), дъщеря на граф Хайнрих VI фон Валдек 'Железния' († 1397), абатиса в манастир Кауфунген 1444
 Елизабет († 1460/1464), дъщеря на граф Хайнрих VII фон Валдек († сл. 1442 или 1444), омъжена за граф Йохан II фон Цигенхайн († 1450)
 Елизабет фон Валдек (1455 – 1513), дъщеря на граф Фолрад I фон Валдек († 1475), омъжена за херцог Албрехт II фон Брауншвайг-Грубенхаген († 1485)
 Елизабет фон Валдек († 1543), дъщеря на граф Филип IV фон Валдек-Вилдунген († 1574), омъжена за граф Райнхард фон Изенбург-Бюдинген-Бирщайн († 1568)
 Елизабет Катерина фон Валдек (1540 – 1579), дъщеря на граф Франц фон Валдек († 1553), омъжена за Вернерус Криспинус (1535 – 1604)
 Елизабет фон Валдек (1506 – 1562), дъщеря на граф Филип III фон Валдек-Айзенберг († 1539), омъжена за Жан дьо Мелун, бургграф на Ганд
 Елизабет фон Валдек-Вилдунген (1610 – 1647), дъщеря на граф Кристиан фон Валдек († 1585), омъжена за граф Вилхелм Вирих фон Даун-Фалкенщайн († 1682)
 Мария Елизабет фон Валдек-Айзенберг (1608 – 1643), дъщеря на граф Волрад IV фон Валдек-Айзенберг († 1640), омъжена 1634 г. за маркграф Фридрих V фон Баден-Дурлах († 1659)
 Юлиана Елизабет фон Валдек (1637 – 1707), дъщеря на граф Филип VII фон Валдек-Вилдунген († 1645), омъжена за граф Хайнрих Волрад фон Валдек-Айзенберг († 1664)
 Доротея Елизабет (1661 – 1702), дъщеря на граф Кристиан Лудвиг фон Валдек († 1706), абатиса на Шаакен, омъжена 1691 г. за граф Руфолф фон Липе-Браке († 1717)
 Елизабет фон Валдек-Пирмонт (1873 – 1961), дъщеря на княз Георг Виктор фон Валдек-Пирмонт († 1893), омъжена за княз Александер фон Ербах-Шьонберг († 1944)

Източници